Hayman steht für:

 Hayman (Great Barrier Reef), Luxusresort in Australien
 Hayman-Nunatakker, Nunatakker in der Ross Dependency, Antarktika

Hayman ist der Familienname folgender Personen:

 Brett Hayman (* 1972), australischer Ruderer
 Carl Hayman (* 1979), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Carolyn Hayman (* 1951), britische Philologin und Friedensaktivistin
 Emma Hayman (* 1988), neuseeländische Tennisspielerin
 Francis Hayman (1708–1776), englischer Maler und Illustrator
 Helene Hayman, Baroness Hayman (* 1949), britische Politikerin
 
 Margaret Hayman (1923–1994), britische Mathematikerin
 Mathew Hayman (* 1978), australischer Radrennfahrer
 Percy Hayman Meldrum (1887–1968), australischer Architekt
 Peter Hayman (* 1930), britischer Ornithologe und Tierillustrator
 R.I.P. Hayman (* 1951), US-amerikanischer Komponist und Performancekünstler
 Richard Hayman († 2014), US-amerikanischer Arrangeur, Musiker und Dirigent
 Robert William Hayman (1905–1985), britischer Zoologe
 Walter Hayman (1926–2020), britischer Mathematiker

Siehe auch:

 Heyman
 Haymann